RAW eller raw kan syfta på: 

 RAW – en indisk underrättelsetjänst, se Research and Analysis Wing
 RAW (bildformat) – format för lagring av bilder tagna av digitala stillbildskameror
 Raw (film) – en amerikansk komedifilm med komikern Eddie Murphy från 1987
 Raw, Northumberland, Brinkburn, Northumberland, England
 Raw, North Yorkshire – en ort i Fylingdales, Scarborough, North Yorkshire, England
 RAW (TV-program) – amerikanskt wrestlingprogram
 Raw (TV-serie) – en irländsk TV-serie från 2008–2013
 Raw (film, 2016) - en fransk skräckfilm från 2016
 Raw Comedy – ett varumärke för ståuppkomik

Akronymer